Hading ist der Name folgender Orte:

 Hading (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hading (Gemeinde Weinburg), Ortsteil von Weinburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hading (Gemeinde Kallham), Ortschaft der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Hading ist der Name folgender Berge:

 Hading (Schladminger Tauern), , Berg in den Schladminger Tauern, Steiermark